Па́ле (, , ) — город в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), расположенный в 10 км к юго-востоку от столицы Боснии и Герцеговины Сараева. Пале является центром общины Пале —  одной из 6-ти общин (муниципалитетов) города (городского округа) Источно-Сараево (Восточное Сараево). Горнолыжный курорт.

История 
Пале был известен как столица Республики Сербской во время боснийской войны, по конституции Республики Сербской, Сараево является столицей этой республики, которая, в свою очередь, согласно Дейтонскому мирному договору, является частью Федерации Боснии и Герцеговины. В настоящее время столица фактически перенесена в город Баня-Лука.

До Дейтонского мирного договора Пале был дальним пригородом Сараева, после перераспределения населения по этническому признаку в ходе и после боснийской войны он стал больше походить на город, каким он является сейчас.

Довоенная боснийская часть муниципалитета Пале, известная как Пале-Прача, в настоящее время входит в Федерацию Боснии и Герцеговины (Боснийско-Подринский кантон).

Название и география 
Пале также известен среди своих сербских жителей, как «Сербское Сараево». Тем не менее, между границами самого Сараева и Пале пролегает расстояние около 10 км. Пале продолжают называть Сербским Сараевом, так как после подписания Дейтонского мирного договора само Сараево было признано принадлежащим Федерации Боснии и Герцеговины, а боснийские сербы, проживающие в Сараеве на протяжении многих поколений, хотели сохранить некоторые притязания на город. В попытке отразить принадлежность к Сараеву, укрепить претензии на него, Пале, ближайшее к Сараеву сербское поселение (в пределах Республики Сербской), стал называться Сербским Сараевом, иногда с некоторым сарказмом. В реальности город географически удален от Сараева и не разделяет с ним инфраструктуры: в нём своя собственная почта, здания университета и т. д.

Население

1971 год 
Всего 16 119.

 Сербы — 11 230 (69,66 %)
 Мусульмане — 4508 (27,96 %)
 Хорваты — 142 (0,88 %)
 Югославы — 80 (0,49 %)
 Другие — 159 (1,01 %)

1991 год 
В ходе переписи 1991 года, в общине Пале проживало 16 310 человек, в том числе:

 11 269 сербов (См. также Сербы в Боснии и Герцеговине)
 4356 мусульман (боснийцы)
 394 югославов
 126 хорватов (См. также Хорваты в Боснии и Герцеговине)
 165 другие

В самом городе Пале проживало 6797 человек, в том числе:

 4 915 сербов
 1 438 мусульман (боснийцев)
 271 югославов
 88 хорватов
 85 других

2013 год 
Численность населения города по переписи 2013 года составила 13 883 человека, общины — 22 282 человека.

Образование 
В городе работает Экономический факультет Университета Источно-Сараево.

Достопримечательности 
В 10 км от города находится пещера  Орловача, вторая по длине в Боснии и Герцеговине и самая длинная в составе Республики Сербской.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Пале